Imprägnation (von lat. impraegnare „schwängern“) steht für:

 das Eindringen einer Samenzelle in die Eizelle bei der Befruchtung
 das Durchtränken eines porösen Materials (Holz, Textilien, Naturstein usw.) mit einer meist bindemittelhaltigen Flüssigkeit, die teilweise im Material verbleibt, siehe Imprägnierung
 in der Geologie das Eindringen von gelösten Mineralien in die Poren von Gesteinen, siehe Imprägnation (Geologie)